Srednji Kanal kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Srednja Vrata, havskanal, Gorski kotar, 
 Srednji Kanal (sund), 

Robotskapade Kroatienförgreningar